Résultats détaillés de l'édition 2015 du tournoi de tennis professionnel de l'US Open qui se déroule du 31 août au . Il s'agit du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 On note les forfaits de l'Argentin Juan Mónaco, du Français Julien Benneteau et de la Russe Maria Sharapova.

Pendant le tournoi

En simple

Chez les messieurs 
 On compte 16 abandons durant le tournoi dont 12 au premier tour (14 chez les hommes et 2 chez les femmes), en grande partie à cause de la forte chaleur et du haut taux d'humidité.
 Kei Nishikori, finaliste de l'édition précédente, est battu dès le premier tour par Benoît Paire.
 Rafael Nadal, vainqueur du tournoi en 2010 et 2013, est éliminé au troisième tour par Fabio Fognini dans un match où il menait 6-3, 6-4, 3-1. Alors que le match semblait presque conclu, Fognini retourne la situation et gagne par 3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.
 De retour de blessure après une longue période de convalescence, David Ferrer, 7 mondial, est éliminé dès le troisième tour par le Français Jérémy Chardy.
 Le 3 mondial et vainqueur du tournoi en 2012, Andy Murray est éliminé en 1/8 de finale par le  mondial Kevin Anderson sur le score de 7-6, 6-3, 6-7, 7-60.
 Roger Federer s'incline en finale contre Novak Djokovic, ce qui constitue sa troisième défaite consécutive contre le Serbe en Grand Chelem (Wimbledon 2014, Wimbledon 2015, US Open 2015). Le Suisse n'a plus remporté de Grand Chelem depuis 3 ans.
 En remportant l'US Open, Novak Djokovic réalise le second Petit Chelem de sa carrière après 2011 grâce à ses succès à l'Open d'Australie et Wimbledon.
 Grâce à sa victoire, Novak Djokovic totalise  points ATP, il bat ainsi le record absolu de points et réalise aussi le plus grand écart jamais obtenu entre le 1 et le 2.
Novak Djokovic a atteint la finale de tous les Grands Chelems et Masters 1000 auxquels il a participé cette année, fait également inédit dans l'histoire du tennis. Il n'a perdu que la finale de Roland-Garros contre Wawrinka, du Masters de Montréal contre Murray et de Cincinnati contre Federer. Il a gagné toutes les autres finales de ces catégories de tournoi.

Chez les dames 
 Pour la première fois dans l'histoire du tennis féminin, une Italienne remporte l'US Open. En effet, Roberta Vinci a écarté en demi-finale la tenante du titre Serena Williams, tête de série n°1 du tournoi, et retrouve en finale sa compatriote Flavia Pennetta qui s'est imposée face à la Roumaine Simona Halep, tête de série n°2.
 C'est finalement Flavia Pennetta qui s'impose en deux sets 7-6, 6-2 aux dépens de sa compatriote.
 À la suite de sa défaite en demi-finale, l'Américaine Serena Williams échoue à réaliser le Grand Chelem cette année, après ses victoires à Melbourne, Paris et Londres.

En double 
 Les deux premières têtes de série, Bob et Mike Bryan et Ivan Dodig et Marcelo Melo, s'inclinent dès le premier tour du tournoi.
 Les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, têtes de série n°12, remportent la finale du double. C'est la deuxième finale de Grand Chelem à laquelle ils participent en 2015 après celle de l'Open d'Australie. Ils battent Jamie Murray et John Peers, eux aussi, finalistes 2015 d'un autre majeur, celui de Wimbledon. À noter que ce sont les deux seules paires durant la saison 2015 à avoir atteint au moins deux fois le stade des finales en Grand Chelem. C'est le premier titre du duo français dans un Majeur (et leur deuxième titre ensemble, toutes catégories confondues), après leur échec en finale de l'Open d'Australie la même année face à la paire italienne composée de Simone Bolelli et Fabio Fognini. Ils étaient les premiers Français en finale de l'US Open depuis Leconte et Noah en 1985 et ils deviennent la première paire 100% française à remporter ce titre.
 Martina Hingis gagne les deux doubles auxquels elle participe : le double dames  (avec Sania Mirza) et le double mixte (avec Leander Paes)
 Du côté du double mixte, Martina Hingis et Leander Paes remportent leur troisième Grand Chelem ensemble, et ce dans la même saison, après leur victoire à l'Open d'Australie et à Wimbledon.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2015
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en août 2015
Tennis en septembre 2015
Sport aux États-Unis en août 2015
Sport aux États-Unis en septembre 2015
Sport à New York en 2015